10-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 2000 проводился в городе Ист-Лондон (ЮАР) с 7 по 15 июля 2000 года. В ЮАР мужской чемпионат мира проводился впервые.

Чемпионом мира стала (в 4-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Новой Зеландии, победив в финале сборную Японии. Третье место заняла сборная США.

В чемпионате мира впервые принимала участие сборная Лесото.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2000 год в софтболе
2000
Софтбол

Софтбол в ЮАР
Спорт в Ист-Лондоне
Чемпионаты мира в ЮАР
Июль 2000 года
Софтбол
2000 год в ЮАР